Formula 3 – sezona 2019. je bila 1. sezona FIA Formula 3 prvenstva. Vozilo se 16 utrka od 11. svibnja do 12. rujna 2019. Vozački naslov je osvojio Robert Švarcman, a momčadski naslov Prema Racing.

Vozači i momčadi

Promjene u Formuli 3
Došli u Formulu 3

  Keyvan Andres: Europska Formula 3 → HWA Racelab

  Marcus Armstrong: Europska Formula 3 → Prema Theodore Racing

  David Beckmann: Europska Formula 3 → ART Grand Prix

  Jehan Daruvala: Europska Formula 3 → Prema Theodore Racing

  Devlin DeFrancesco: GP3 Series → Trident

  Alessio Deledda: Talijanska Formula 4 → Campos Racing

  Felipe Drugovich: EuroFormula Open → Carlin Buzz Racing

  Andreas Estner: ADAC Formula 4 → Jenzer Motorsport

  Sebastián Fernández: Europska Formula 3 → Campos Racing

  Max Fewtrell: Eurocup Formula Renault 2.0 → ART Grand Prix

  Jake Hughes: GP3 Series → HWA Racelab

  Raoul Hyman: Azijska Formula 3 → Sauber Junior Team by Charouz

  Simo Laaksonen: GP3 Series → MP Motorsport

  Liam Lawson: ADAC Formula 4 → MP Motorsport

  Christian Lundgaard: Eurocup Formula Renault 2.0 → ART Grand Prix

  Teppei Natori: Japanska Formula 4 → Carlin Buzz Racing

  Niko Kari: GP3 Series → Trident

  Alex Peroni: Eurocup Formula Renault 2.0 → Campos Racing

  Artjom Petrov: Europska Formula 3 → Jenzer Motorsport

  Pedro Piquet: GP3 Series → Trident

  Leonardo Pulcini: GP3 Series → Hitech Grand Prix

  Logan Sargeant: Eurocup Formula Renault 2.0 → Carlin Buzz Racing

  Fabio Scherer: Europska Formula 3 → Sauber Junior Team by Charouz

  Robert Švarcman: Europska Formula 3 → Prema Theodore Racing

  Yuki Tsunoda: Japanska Formula 4 → Jenzer Motorsport

  Richard Verschoor: GP3 Series → MP Motorsport

  Jüri Vips: Europska Formula 3 → Hitech Grand Prix

  Bent Viscaal: EuroFormula Open → HWA Racelab

  Ye Yifei: Eurocup Formula Renault 2.0 → Hitech Grand Prix

  Lirim Zendeli: ADAC Formula 4 → Sauber Junior Team by Charouz

Kalendar

Sažetak sezone 

Prva sezona FIA Formula 3 prvenstva počela je na stazi Barcelona-Catalunya, a Robert Švarcman u Prema Racingu je nakon pole positiona osvojio glavnu utrku ispred Christiana Lundgaarda u ART Grand Prixu i momčadskog kolege Marcusa Armstronga. Sprint utrka u Barceloni je pripala još jednom vozaču Prema Racinga - Jehanu Daruvali, koji je ostvario pobjedu ispred Jürija Vipsa u Hitechu i Nike Karija u Tridentu. Daruvala je bio pobjednik i glavne utrke druge runde, ispred Švarcmana i Pedra Piqueta u Tridentu, koja se vozila 22. lipnja na stazi Paul Ricard. Daruvali je ovo bila ujedeno i posljednja pobjeda u sezoni. Sprint utrka na Paul Ricardu pripala je Švarcmanu, koji je nakon četiri utrke bio vodeći vozač u prvenstvu sa 70 bodova. Drugoplasirani Daruvala je imao 58 bodova, a trećeplasirani Armstrong 35 bodova. Kod momčadi Prema Racing je uvjerljivo držala vodeću poziciju sa 167 bodova, dok je drugoplasirani ART Grand Prix imao tek 50 bodova.

Jüri Vips je ostvario prvu pobjedu u sezoni na Red Bull Ringu 29. lipnja, ispred Maxa Fewtrella u ART Grand Prixu i Armstronga, dok je sprint utrka sutradan pripala Jakeu Hughesu u HWA Racelabu, ispred Preminog dvojca - Daruvale i Švarcmana. Hughesu je to bila ujedno i jedina pobjede ove sezone. Glavna utrka četvrte runde vozila se na stazi Silverstone 13. srpnja, a Vips je stigao do svoje druge pobjede u sezoni ispred Daruvale i Armstronga. Svoju jedinu pobjedu ove sezone ostvario je Leonardo Pulcini u Hitechu, koji je sutradan u sprint utrci na Silverstoneu slavio ispred Švarcmana i Liama Lawsona u MP Motorsportu. Nakon pola prvenstva, Švarcman je držao vodstvo sa 114 bodova. Daruvala je imao 102 boda, a trećeplasirani Vips 92 boda.

Sezona je nastavljena 3. kolovoza na Hungaroringu, a Christian Lundgaard je s pole positiona stigao do svoje jedine pobjede ove sezone. Drugo mjesto pripalo je Maxu Fewtrellu kojem je to bilo drugo i posljednje postolje ove sezone, dok je na trećem mjestu završio Jake Hughes. Marcus Armstrong je ostvario svoju prvu pobjedu ove sezone sutradan na sprint utrci. Leonardo Pulcini je završio na drugom mjestu, dok je treće mjesto drugi dan zaredom pripalo Jakeu Hughesu. Svoju jedinu pobjedu ove sezone ostvario je Pedro Piquet na glavnoj utrci šeste runde, koja se vozila 31. kolovoza na stazi Spa-Francorchamps. Piquet je slavio ispred dva vozača Prema Racinga - Švarcmana i Daruvale. Svoju drugu pobjedu u sezoni osvojio je Armstrong sutradan na sprint utrci ispred Yukija Tsunode u Jenzer Motorsportu i Švarcmana.

Robert Švarcman je 7. rujna u Monzi stigao do svoje treće i posljednje pobjede ove sezone. Švarcman je slavio u glavnoj utrci ispred momčadskog kolege Jehana Daruvale i Yukija Tsunode. Utrku je obilježio veliki incident Alexa Peronija u Campos Racingu. Australac je prošao neozlijeđen, ali nije više nastupao do kraja sezone, već ga je zamijenio David Schumacher - sin Ralfa Schumachera. Japanac Yuki Tsunoda je sutradan na sprint utrci osvojio svoju jedinu pobjedu u sezoni, ispred Liama Lawson i Jakea Hughesa, kojima su to bila posljednja postolja u ovoj sezoni. Posljednja runda vozila se na Sočiju. Marcus Armstrong je stigao do svoje treće pobjede ispred Švarcmana i Nike Karija, dok je Jüri Vips sutradan upisao svoju treću pobjedu ispred Armstronga i Švarcmana. Rus je na glavnoj utrci svoje domaće runde osigurao naslov prvaka prve sezone FIA Formula 2 prvenstva. Na kraju je skupio 212 bodova, dok su na drugom i trećem mjestu završili njegovi momčadski kolege. Marcus Armstrong je osvojio 158 bodova, a Jehan Daruvala 157 bodova. Kod borbe za momčadski naslov nije bilo previše uzbuđenja. Prema Racing je osvojila 527 bodova, a drugoplasirani Hitech Grand Prix tek 223 bodova. Na trećem mjestu se našla francuska momčad ART Grand Prix sa 174 osvojena boda.

Sistem bodovanja
Glavna utrka

Sprint utrka

Poredak

Vozači

Momčadi

Izvori

Vanjske poveznice
FIA Formula 3 Championship

2019